Luigi VII può essere:
Luigi VII di Francia, detto il Giovane (1120 – Melun, 18 settembre 1180).
Luigi VII d'Assia-Darmstadt (Darmstadt, 22 giugno 1658 – Gotha, 31 agosto 1678), langravio d'Assia-Darmstadt.